Rozgrywki 1971/1972 były 70. sezonem w historii ligi meksykańskiej, a 30. sezonem w historii profesjonalnej ligi meksykańskiej. Tytułu mistrzowskiego broniła .

Zespoły

Faza grupowa

Grupa 1

Grupa 2

Wyniki

Baraż o utrzymanie

Półfinały

Finał 

 spadło z ligi.

Finały

Półfinał 

Nie obowiązywała zasada bramek na wyjeździe. Wobec remisu konieczne było trzecie spotkanie na neutralnym boisku.

Finał 

 
MISTRZ MEKSYKU – 1971/1972

CRUZ AZUL 3. TYTUŁ MISTRZOWSKI

Bibliografia 
 RSSSF.com

1971/1972
1971 w piłce nożnej
1972 w piłce nożnej